«Не тронь меня», «Не тронь», «Не касайся меня», или «Нолиметаньере» (от ) — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, находившийся в составе флота с 1725 по 1736 или 1739 год, один из кораблей типа «Санкт-Михаил». В течение службы большую часть времени находился в портах Ревеля и Кронштадта, однако также принимал участие в плаваниях и учениях флота, в том числе в 1725 году был флагманским кораблём эскадры Томаса Сандерса.

Описание корабля 
Представитель серии парусных линейных кораблей типа «Санкт-Михаил». Корабли этого типа строились с 1721 по 1729 год в Санкт-Петербургском адмиралтействе. Всего в рамках серии было построено 4 линейных корабля. Длина корабля по сведениям из различных источников составляла 43,3—43,31 метра, ширина — 11,6—11,8 метра, а осадка — 5 метров. Вооружение судна составляли 54 орудия, включавшие восемнадцати-, восьми- и четырёхфунтовых пушки, а экипаж состоял из 360 человек.

В качестве гальюнной фигуры на корабле был установлен поясной скульптурный портрет Петра I, который в 1724 году был заказан скульптору Бартоломео Растрелли.

История службы 
Линейный корабль был заложен на стапеле Санкт-Петербургского адмиралтейства  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл корабельный мастер в ранге капитан-командора Р. Броун. Первоначально корабль получил наименование «Варахаилом», однако по личному распоряжению императрицы от  был переименован в честь известного евангельского сюжета, описывающего первое после Воскресения явление Христа Марии Магдалине, в «Не тронь меня» или «Нолиметаньере» (от ).

 на корабль были определены 100 матросов из кронштадтской эскадры, в тот же день ряд матросов и унтер-офицеров из ранее определённых в экипаж были назначены для получения мачт и такелажа. На следующий день  также началась комплектация трёх галер для проводки корабля с верфи в Кронштадт.

 года корабль перешёл из Санкт-Петербурга в Кронштадт, где вошёл в состав кронштадтской эскадры.  покинул кронштадтскую гавань и в дальнейшем в составе флота под общим командованием генерал-адмирала графа Ф. М. Апраксина принял участие в практическом плавании в Финском заливе. Во время плавания находился в авангарде флота в эскадре вице-адмирала Д. Вильстера. При проведении учебного боя находился в линии баталии, состоящей из эскадры Д. Вильстера, усиленной кораблями «Принц Евгений» и «Арондель», которая имитировала атаку неприятельских кораблей на суда русской эскадры Ф. М. Апраксина.  того же года в составе отряда, состоявшего также из кораблей «Принц Евгений» и «Санкт-Михаил», а также фрегатов «Крейсер» и «Яхт-Хунд», прибыл в ревельский порт, где был оставлен под командованием капитана 3-го ранга .

В 1726 году входил в состав Ревельской эскадры, которая в течение всей кампании в плавания не выходила. Корабль для плаваний не оснащался, никаких припасов кроме балласта на него не завозилось, стоял в готовности к затоплению в случае нападения неприятеля, а команда, за исключением небольшого количества матросов оставленных для охраны, была перераспределена на береговые батареи.

 года корабль вышел из ревельской гавани, а на следующий день на нём поднял свой флаг контр-адмирал Т. Сандерс.  во главе Ревельской эскадры под общим командованием Т. Сандерса «Не тронь меня» вышел в практическое плавание в Финский залив и на следующий день прибыл к Наргену, где эскадра стала на якорь.  корабли эскадры снялись с якоря,  подошли к Кроншлоту, а  пришли в Кронштадт, где с кораблей эскадры был выгружен порох и они были введены в гавань, для установки на них пушек и загрузки провизии.  после выполнения всех работ корабли вышли на кронштадтский рейд, а  на корабле вновь был поднят флаг вице-адмирала Т. Сандерса, а на следующий день его посетил адмирал П. И. Сиверс.  эскадра ушла в плавание к Красной Горке, где до  велось испытание мореходных качеств двух новопостроенных кораблей «Нарва» и «Пантелеймон-Виктория», также во время плавания к эскадре присоединились другие корабли флота.  на борту корабля вице-адмирал Т. Сандерс вёл переговоры со шкиперами английской бригантины «Бети» и гамбургского галиота «Дафриде», на которых узнал о кончине английского короля Георга I.  совместно с кораблём «Армонт», «Не тронь меня» взял курс на Ревель, куда пришёл  и где на нём был спущен вице-адмиральский флаг.  года начались работы по подготовке к вооружению корабля для участия в кампании следующего года.

В кампанию 1728 года согласно указу верховного тайного совета в Адмиралтейств-коллегию от  года находился в готовности к вооружению, однако как и остальные корабли ревельской и кронштадтской эскадр в море не выходил и всё время провёл в ревельской гавани.

В 1729 году вновь входил в состав Ревельской эскадры, в течение всего времени кампании этого года не выходившей в плавания.  года по свидетельству корабельного мастера Р. Девенпорта корабль был гнил и требовал серьёзного ремонта, который невозможно было провести в Ревеле, в связи с чем  было принято решение, дождавшись благоприятной погоды, отправить корабль на ремонт в Кронштадт.  вышел из ревельской гавани на рейд,  покинул ревельский рейд и  пришёл в Кронштадт, где на следующий день вошёл в гавань.  по заключению обер-сарваерской конторы выполнить ремонт корабля на воде не представлялось возможным и он был поставлен в очередь на ремонт в доках Санкт-Петербургского адмиралтейства на весну следующего года, однако сведений о проведении дальнейшего ремонта не сохранилось. На следующий день экипаж корабля был передан на корабль «Арондель», который готовился к переходу в Ревель.

После перехода корабль в море больше не выходил. По одним данным он был разобран в Кронштадте в 1736 году, по другим — там же после 1739 года.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Не тронь меня» в разное время служили:
 капитан 2-го ранга  (до мая 1725 года);
 капитан 3-го ранга Я. С. Барш (с мая до  года);
 капитан-поручик  (с  по  года);
 капитан 3-го ранга  (с  года до  года);
 капитан-лейтенант  (с  года);
 контр-адмирал, а с  года вице-адмирал Т. Сандерс (1727 год);
 капитан-лейтенант  (1728 год);
 капитан 3-го ранга У. Вильстер (с  года);
 капитан 3-го ранга Д. Кеннеди (в июле 1731 года).

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Появились в 1725 году в России